De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2010 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 23 mei 2010 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans